Pinyin kantoński – niezanglicyzowany system transkrypcji standardowego języka kantońskiego opracowany w 1971 roku przez Yu Bingzhao (余秉昭), a później zmodyfikowany przez władze oświatowe w Hongkongu.

Spółgłoski nagłosowe

Wygłosy 

 m oraz ng są używane jedynie jako samodzielne sylaby.

Tony 
Standardowa odmiana języka kantońskiego posiada 10 tonów i 6 konturów.

Przykłady

Zobacz też 
 jyutping
 pinyin
 yale

Linki zewnętrzne 
  
 Porównanie systemów transkrypcji języka kantońskiego

Latynizacja
Język kantoński